Ла Колонија има више значења:

 Ла Колонија (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Колонија (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Колонија (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Колонија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Колонија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Колонија (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Колонија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Колонија (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Колонија (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Колонија (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Колонија (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колонија (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колонија (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Колонија (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Колонија (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Колонија, Ла Гвакамаја (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Колонија, Видријера (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Колонија (Тетелес де Авила Кастиљо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Колонија (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Колонија (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Колонија (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Колонија (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Колонија (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Колонија (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Колонија, Санта Марија (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колонија (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колонија (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колонија (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Колонија, Естасион Колонијас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колонија, Ел Платанито (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Колонија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Колонија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику